Sezon Liiga rozgrywany na przełomie 2020 i 2021 jako 46. sezon rozgrywek o mistrzostwo Finlandii w hokeju na lodzie.

Sezon zasadniczy 

Legenda:
     = Awans bezpośredni do fazy play-off,     = Awans do kwalifikacji przed fazą play-off.

Pod koniec rozgrywania sezonu zasadniczego w marcu 2020, kiedy nie rozegrano zaległych spotkań odwołanych wcześniej z powodu pandemii COVID-19, podjęto decyzję, że tabela po sezonie zasadniczym zostanie ustalona na podstawie średniej zdobytych punktów.

Faza play-off 
 Runda kwalifikacyjna
 Kärpät (7) – Sport (10) 7:3 (4:2, 3:1)
 Ilves (8) – KooKoo (9) 6:4 (4:1, 2:3)

 Runda play-off

Nagrody 
Klubowe
 Trofeum pamiątkowe Harry’ego Lindbladina – pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym: Lukko
 Kanada-malja – mistrzostwo w fazie play-off: Lukko
 Hopealuistin – najlepszy bilans goli w sytuacjach specjalnych: Lukko

Indywidualne
 Trofeum Aarnego Honkavaary – najwięcej goli w sezonie zasadniczym: Sebastian Wännström (Ässät) – 33 gole
 Trofeum Juhy Rantasili – najwięcej goli wśród obrońców w sezonie zasadniczym: Robin Press (Lukko) – 17 goli
 Trofeum Veliego-Pekki Ketoli – najwięcej punktów w sezonie zasadniczym: Petri Kontiola (HPK) – 55 pkt.
 Trofeum Mattiego Keinonena – najbardziej efektywny zawodnik w klasyfikacji +/− w sezonie zasadniczym: Anrei Hakulinen (Lukko) +27
 Trofeum Lassego Oksanena – najlepszy zawodnik w sezonie zasadniczym: Robin Press (Lukko)
 Trofeum Jariego Kurri – najlepszy zawodnik w fazie play-off: Eetu Koivistoinen (Lukko)
 Kultainen kypärä – najlepszy zawodnik sezonu: Petri Kontiola (HPK)
 Trofeum Urpo Ylönena – najlepszy bramkarz sezonu: Lassi Lehtinen (Lukko)
 Trofeum Pekki Rautakallio – najlepszy obrońca sezonu: Robin Press (Lukko)
 Trofeum Raimo Kilpiö – najuczciwszy zawodnik sezonu: Elmeri Eronen (HPK)
 Trofeum Jarmo Wasamy – najlepszy debiutant sezonu: Kasper Björkqvist (KooKoo)
 Skład gwiazd sezonu:
 Bramkarz: Lassi Lehtinen (Lukko)
 Obrońcy: Robin Press (Lukko), Vili Saarijärvi (Lukko)
 Napastnicy: Josh Kestner (TPS), Petri Kontiola (HPK), Sebastian Wännström (Ässät)
 Trofeum Kaleviego Numminena – najlepszy trener sezonu: Pekka Virta (Lukko)

Przypisy

Bibliografia 
 

Hokej na lodzie w Finlandii
2020 w hokeju na lodzie
2021 w hokeju na lodzie
2020 w Finlandii
2021 w Finlandii